Samson Meijaards is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Hij debuteerde in de eerste aflevering van seizoen 2, op 1 september 2008. In de laatste aflevering van seizoen 3, op 16 april 2010, was hij voor het laatst te zien.

Samson Meijaards was een jongen uit de onderbouw. Hij was verhuisd vanuit Amersfoort en zat vanaf seizoen 2 op het Spangalis. Zijn moeder en tantes runnen een café in de stad en af en toe helpt hij daar.

Vanaf het eerste moment vindt hij Fay heel erg leuk. Hij besluit daarom te auditeren voor het toneelstuk dat Fay regisseert: Othello. Hij krijgt de rol en ze werken goed samen. Annabella is soms een stoorzender doordat zij graag de vrouwelijke hoofdrol wil spelen. Door een meningsverschil met Miss Madge wordt het toneelstuk gestopt. Fay vertelt aan Samson dat ze hiervan baalt, maar Samson geeft aan dat het hem niet zoveel kan schelen. Hij deed mee zodat hij bij Fay in de buurt kon zijn. Dan vraagt hij haar verkering en Fay zegt direct ja.

Samson heeft zijn eigen muzieksite en speelt meerdere instrumenten. Tevens is hij initiatiefnemer van de schoolband: Zmezz. Naast muziek, schaakt hij graag. Hierdoor ontstond er direct een goede band met de vader van Fay, die ook graag schaakt. Echter op het schoolschaaktoernooi eindigt hij als tweede, achter winnares Marjana.

Zowel Samson als Fay hebben veel hobby's en komen ze soms zelfs tijd te kort. Daarom besloten ze op een gegeven moment om het voor een week uit te maken. Meerdere stelletjes volgden dit voorbeeld, iedereen leek er wel wat in te zien. Na een week kwamen ze beide tot de conclusie dat ze met meer vrijheid meer ruimte hadden voor andere hobby's. Dit heeft hen doen besluiten uit elkaar te blijven.

Na seizoen 3 bleef Samson op de dependance, hij ging niet mee naar het nieuwe hoofdgebouw.

Meijaards, Samson